Евгений Андреевич Егоров:
  Егоров, Евгений Андреевич (1803—1882) — русский инженер, генерал-лейтенант.
 Егоров, Евгений Андреевич (1941—2019) — советский режиссёр, Заслуженный работник культуры РСФСР.